Emily Hood e Mall Molesworth hanno battuto in finale Marjorie Cox e Sylvia Harper 6-3, 0-6, 7-5.

Teste di serie 

 Daphne Akhurst /  Louise Bickerton (semifinali)
 Marjorie Cox /  Sylvia Harper (finale)

 Emily Hood /  Mall Molesworth (Campionesse)
 Kath Le Messurier /  Dot Weston (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1930